

Astronomia
 4224 Susa – asteroide della fascia principale

Geografia
 Şuşa – capoluogo della regione di Šowši (repubblica del Nagorno Karabakh) in Azerbaigian 
 Susa – comune del dipartimento di Cundinamarca in Colombia 
 Suså – ex comune della vecchia contea dello Storstrøm (odierna Selandia) in Danimarca
 Susa – capitale dell'antico regno dell'Elam e dell'Impero achemenide
 Susa – comune della città metropolitana di Torino
 Susà – frazione di Pergine Valsugana in provincia di Trento
 Susa – città del distretto di al-Jabal al-Akhdar (Cirenaica) in Libia
 Susa – capoluogo del governatorato di Susa in Tunisia
 Susa – governatorato della Tunisia
 Susa – comune del distretto di Lundazi in Zambia 
 Diocesi di Susa – diocesi della Chiesa cattolica di Susa
 Val di Susa – valle del torinese

Persone
 Conrad Susa – compositore statunitense
 Enrico da Susa – cardinale italiano

Altro
 Susa – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano
 Classe Susa – classe di motocannoniere missilistiche della marina libica